Caldwell Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Caldwell Township du comté d'Appanoose en Iowa.
 , du comté de Missaukee dans le Michigan.
 Caldwell Township, du comté de Callaway dans le Missouri.
 , du comté d'Essex dans le New Jersey, auparavant appelé Caldwell Township.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships